Kim Minji (김민지), plus connue sous le nom de Minji (민지) est une chanteuse et danseuse sud-coréenne née le 7 mai 2004 (18 ans) à Yeongwol dans la province de Gangwon en Corée du Sud.

Débuts 
Elle fait partie du groupe NewJeans depuis le début de celui ci (22 juillet 2022) sous le label ADOR (Hybe Corporation).

Le 22 juillet 2022 elles sortent leur premier M/V "Attention", qui sera le titre principal de leur premier album nommé "New Jeans",qui sortira le 1 août 2022

Faits personnels 
Ses études se sont déroulées dans les écoles de Mancheon Elementary School,Sinsa Middle School.
Ainsi que celle d'Hanlim Multi Art School tout comme Shin Ryujin,Wang Yibo,Son Chae-young,Jeon Somi,Yeri,Yeonjung,Choi Ye-na,Mino,NC.A,Woodz.

Notes et références

Liens externes    
 

Chanteuse sud-coréenne